Schnüren oder Verschnüren – jeweils abgeleitet aus Schnur – bezeichnet:

 binden (zusammenbinden), eine Schnürung (Verschnürung) bei Kleidung vornehmen
 Schnüren (Gangart) von Wildtieren, bei der die Läufe in einer Linie hintereinander gesetzt werden, siehe Jägersprache, Beispiele: S
 sich schnüren, ein Korsett tragen

Das Abschnüren ist:
 ein altes Verfahren der Perspektivischen Darstellung
 das Markieren einer geraden Linie mit der Schlagschnur
 das Aufzeichnen von Bauteilen in natürlicher Größe auf dem Schnürboden, siehe Reißboden